Biserica de lemn din Dumbrava se poate referi la:

 Biserica de lemn din Dumbrava, Cluj, construită în secolul al XVIII-lea și localizată în satul Aghireșu-Fabrici din comuna Aghireșu, județul Cluj
 Biserica de lemn din Dumbrava, Lăpuș, construită în secolul al XVIII-lea și localizată în satul Dumbrava din orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș
 Biserica de lemn din Dumbrava, Suceava, construită în secolul al XVIII-lea sau secolul al XIX-lea și localizată în satul Dumbrava din comuna Grănicești, județul Suceava
 Biserica de lemn din Dumbrava (Livezile), construită în secolul al XVIII-lea și localizată în satul Dumbrava din comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud
 Biserica de lemn din Dumbrava de Jos, construită în secolul al XIX-lea și localizată în satul Dumbrava de Jos din comuna Ribița, județul Hunedoara
 Biserica de lemn din Dumbrava de Sus, construită în secolul al XIX-lea și localizată în satul Dumbrava de Sus din comuna Ribița, județul Hunedoara